HNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hana, Hana (Hawaii), Stati Uniti